Grupa B a Campionatului European de Fotbal 2012 este una dintre cele patru grupe cuprinzând țări prezente la Campionatul European de Fotbal 2012. Aceasta este alcătuită din , ,  și . Meciurile grupei au fost disputate între 9 și 17 iunie 2012. Primele două clasate,  și , s-au calificat în sferturile de finală, în timp ce  și  au fost eliminate din turneu.

Grupa B a mai fost cunoscută sub denumirea de „grupa morții”. Toate cele patru echipe erau printre primele zece în Clasamentul FIFA la începutul campionatului.

Clasament 

{| class=wikitable style="text-align:center"
|-
!width="165"|Echipa
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||3||0||0||5||2||+3||9
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||2||0||1||5||4||+1||6
|- style="background:#fcc;"
|align=left|
|3||1||0||2||4||5||−1||3
|- style="background:#fcc;"
|align=left|
|3||0||0||3||2||5||−3||0
|}

Toate orele sunt (UTC+3)

Olanda v Danemarca

Germania v Portugalia

Danemarca v Portugalia

Olanda v Germania

Portugalia v Olanda

Danemarca v Germania

Referințe

Legături externe 
 UEFA Euro 2012 Group B

 Grupa B